Martin Conway (historicus) (1960), Brits historicus
 Martin Conway (Brits politicus) (1856-1937), Brits baron en politicus
 Martin Conway (Iers politicus) (1974), Iers politicus en senator
 Martin Conway (Amerikaans politicus) (1827-1882), Amerikaans congreslid en consul